Sat eller SAT har flere betydninger:
 At være sat er at have et behersket, roligt og adstadigt temperament.
 Sat er også et slangudtryk, som bruges i forbindelse med sportsgrene, hvor der forekommer store samlede felter af idrætsudøvere fra starten af konkurrencen, eksempelvis langdistanceløb og kapgang i atletik, ’samlet start’ i cykling, triatlon etc.
 Sat betyder at man har mistet kontakten med feltet, dvs. kommet bagud. ’Han er sat af feltet’.
 SAT (adgangstest) - nu Reasoning Test (tidligere Scholastic Aptitude Test og Scholastic Assessment Test) er en college adgangstest i USA.
 Surface air temperature data.giss.nasa.gov
 Sat er kort for satellit.
SAT = streptokok-agglutinin-test .

Ord og vendinger